Атанасіо Ечеверрія — мексиканський художник та натураліст XVIII століття.
 Естебан Ечеверрія — аргентинський письменник, історик, громадський діяч 19 століття.
 Луїс Ечеверрія — президент Мексики з 1 грудня 1970 по 30 листопада 1976.
 Мігель Анхель Родрігес Ечеверрія — президент Коста-Рики з 1998 до 2002 року.